

Persone
Massimo d'Azeglio – patriota e politico italiano (1798-1866)
Luigi Taparelli d'Azeglio – filosofo e sociologi italiano (1793-1862)
Roberto Taparelli d'Azeglio – politico italiano (1790-1862)

Altro
Piazza d'Azeglio – piazza di Firenze

Pagine correlate 
Governo d'Azeglio
Massimo d'Azeglio (disambigua)